Vårtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vårtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,39 ha)
Vårtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (5,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn